«Легио́н» () — американский супергеройский телесериал, созданный Ноа Хоули для телеканала FX на основе биографии одноимённого персонажа Marvel Comics — Дэвида Хэллера («Легион»). Шоу совместно спродюсировано Marvel Television и FX Productions. Премьера сериала состоялась 8 февраля 2017 года. 15 марта 2017 года сериал был продлён на второй сезон. 1 июня 2018 года телесериал был продлён на третий сезон, который стал последним.

Сюжет 
Дэвид Хэллер, которому был поставлен диагноз параноидной шизофрении, боролся со своим психическим заболеванием с подросткового возраста, много лет находился в психиатрических больницах. Измученный расщеплением своей личности (каждая личность управляет одной из сторон его силы), он пытается найти способ вернуться к здравомыслию. Дэвид уже решил сдаться и опускает руки, но всё меняется, когда он встречает девушку своей мечты.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется\

Главные роли

Второстепенные роли

Производство

Разработка 
В октябре 2015 года FX заказал пилотный эпизод «Легиона», сценаристом и режиссёром которого стал Ноа Хоули, который также был назначен исполнительным продюсером. В начале января 2016 года было объявлено о том, что Рэйчел Келлер сыграет ведущую женскую роль. Дэн Стивенс, Джин Смарт и Обри Плаза получили роли в проекте в феврале, а позже Джереми Харрис и Эмбер Мидфандер также присоединились к основному актёрскому составу. Кэти Аселтон получила роль в пилоте в марте. Президент FX Джон Лэндграф во время тура Ассоциации телевизионных критиков в январе 2016 года подтвердил, что для первого сезона планируется снять десять эпизодов, а также что сериал не будет связан с кинематографической вселенной Людей Икс и повествует о событиях, происходящих в параллельной вселенной. 31 мая 2016 года FX заказал съёмки первого сезона сериала, состоящего из восьми эпизодов. Хоули сообщил HitFix, что в сериале не будет никаких Людей Икс. Тем не менее Брайан Сингер заявил, что сериал будет частью вселенной Людей Икс.

По словам генерального директора телеканала FX Networks Джона Лэндграфа, сериал закроют после выхода третьего сезона.

Съёмки 
Съёмки пилотного эпизода начались в Ванкувере в марте 2016 года. Основной съёмочный период проходил летом-осенью 2016 года.

Эпизоды

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Реакция

Отзывы критиков 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон получил 90 % «свежести» со средним рейтингом 8,37/10 на основе 69 рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «Смелый, умный и визуально притягательный „Легион“ — мастерски сюрреалистический и блестяще смелый отход от традиционного супергеройского образа». Средний рейтинг отдельных эпизодов составляет 89 %. Metacritic дал первому сезону 82 балла из ста на основе 40 отзывов, показывающих «всеобщие признание».

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes второй сезон получил 92 % «свежести» со средним рейтингом 7,86/10 на основе 22 рецензий. Критический консенсус сайта гласит: «„Легион“ возвращается с умным и странным вторым сезоном, который характеризуется более прямолинейным повествованием, что не повредило его уникальной чувствительности». Metacritic дал второму сезону 85 баллов из ста на основе 10 отзывов, показывающих «всеобщее признание».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница на сайте телеканала FOX

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Люди Икс
Программы телеканала FX
Драматические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, основанные на работах Стэна Ли
Телесериалы США о путешествиях во времени